Pierre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacques Pierre
 Jean Baptiste Louis Pierre